Plusieurs membres de la maison de Babenberg ont porté le prénom Adalbert, parmi eux :

 Adalbert d'Autriche
 Adlbert de Babenberg